Alexander Zverev era il campione i carica degli Australian Open 2014 - Singolare ragazzi, ma non ha preso parte a questa edizione.

Roman Safiullin ha vinto il titolo battendo in finale Hong Seong-Chan con il punteggio di 7–5, 7–62.

Teste di serie

  Roman Safiullin (campione)
  Orlando Luz (primo turno)
  Taylor Harry Fritz (quarti di finale)
  Chung Yun-Seong (secondo turno)
  Michael Mmoh (primo turno)
  Lee Duck-hee (quarti di finale)
  Hong Seong-chan (finale)
  Jumpei Yamasaki (primo turno)

  Mikael Ymer (secondo turno) 
  Corentin Denolly (primo turno) 
  Tim Van Rijthoven (terzo turno) 
  Bogdan Bobrov (terzo turno) 
  Juan José Rosas (secondo turno) 
  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale) 
  Oh Chan-Yeong (secondo turno) 
  Akira Santillan (semifinali)

Tabellone

Parte Finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Australian Open 2015